Gerardo Coque – calciatore spagnolo
 Inofre Coque – governatore inglese
 Oliver De Coque – musicista nigeriano